Togüí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Togüí (ort), Boyacá, 
 Togüí (kommun), Boyacá,